Ксенодерм яванський (Xenodermus javanicus) — єдиний представник роду неотруйних змій Ксенодерм родини Вужеві.

Опис 
Загальна довжина досягає 50 см. Голова невелика, тулуб товстий, щільний. Спинна луска складається з безформених дрібних лусочок, яке не налягають одна на одну, а лежать окремо між 3 поздовжніми рядками великих правильних по формі лусок. Забарвлення сірувате. Черево світліше за спину.

Спосіб життя 
Полюбляє вологі місцини, і досить часто зустрічається на рисових полях. Активний вночі. Харчується жабами, ропухами.

Це яйцекладна змія.

Розповсюдження 
Мешкає на островах Ява, Суматра, Калімантан (Індонезія), Таїланді, М'янмі, західній Малайзії.

Джерела 
 Manthey, U. & Grossmann, W. 1997. Amphibien & Reptilien Südostasiens. Natur und Tier Verlag (Münster), 512 pp.
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

Вужеві